Subaru (スバル) je japanski proizvođač automobila, nazvan po japanskom nazivu za Vlašiće (Messier 45, otvoreni skup u Biku)
 Subaru (ime), japansko ime
 Subaru (teleskop), veliki teleskop na Havajima
 Subaru (regija), drevna regija na Bliskom istoku